William Cecil peut se référer à :
 William Cecil (1590-1618),  de Ros ;
 William Cecil (1854-1943), courtisan britannique ;
 William Cecil (1863-1936), évêque d'Exeter (1916-1936) ;
 William Cecil (1520-1598),  Burghley, homme politique anglais et conseiller d'Élisabeth  ;
 William Cecil (1566-1640),  d'Exeter, chevalier de la Jarretière ;
 William Cecil (1591-1668),  de Salisbury, chevalier de la Jarretière ;
 William Cecil (1825-1895),  d'Exeter, membre du Conseil privé du Royaume-Uni ;
 William Cecil (1876-1956),  d'Exeter, récipiendaire de la Territorial Decoration ;
 William Cecil Ross (1911-1998), politicien de Manitoba, Canada ;
 William Cecil Slingsby (1849-1929), alpiniste et explorateur anglais.